Wiak ist der Familienname folgender Personen:

Krzysztof Wiak (* 1969), polnischer Jurist und Richter am Obersten polnischen Gerichtshof
Sławomir Wiak (* 1948), polnischer Ingenieur und Rektor der Technischen Universität Łódź